Досије je српска играно-документарна емисија која се емитује на Првој српској телевизији. Представља наследника емисије Фокс досије (Fox dosije). Аутор и водитељ емисије је Машан Лекић. Прва епизода је емитована 23. септембра 2010. године.

Емисије На месту злочина са Машаном и Иза решетака су огранци емисије.

Ток емисије 

Аутор емисије Машан Лекић отвара полицијске досијее откривајући позадину криминала.

Српски Фокс Крајм (Fox Crime) реконструише злочине који се одвијају пред нашим очима. Убиства, пљачке, отмице, трговина људима и др. наћи ће се у фокусу криминалистичких прича. Поред седам сезона које се баве криминалном прошлошћу Србије, у децембру 2015. године снимљен је и документарно-играни филм из два дела Џејмс Бонд је Србин, a емитован је 6. и 12. јануара 2016. године на Првој телевизији.

Преглед емисије

Епизоде

Сезона 1 (2010)

Сезона 2 (2011)

Сезона 3 (2012)

Сезона 4 (2014)

Сезона 5 (2015)

Сезона 6 (2015−16)

Сезона 7 (2016)

Сезона 8 (2017)

Сезона 9 (2018)

Сезона 10 (2019)

Сезона 11 (2021)

Награда 
Епизода "Црње од црне хронике" добила је специјално признање жирија међународног фестивала "Детектив фест" у Москви 2011.

Референце

Види још 
 Прва српска телевизија

Спољашње везе 
 Званична презентација на Првој српској телевизији

Српске телевизијске емисије
Оригинални програм канала Прва српска телевизија